Годао 204 ( G204, 204国道 ) — китайская дорога государственного значения, которая начинается в городском округе Яньтай (провинция Шаньдун) и заканчивается в городе центрального подчинения Шанхай.

Дорога проходит через провинции Шаньдун, Цзянсу и город Шанхай.

Общая протяжённость дороги составляет 1031 км. Годао 204 первоначально представляла собой общественную дорогу вдоль дамбы. В связи с развитием в КНР автомобильной инфраструктуры, месторасположение данной дороги было в отдельных местах изменено, а ширина дорожного полотна увеличена. Вследствие произошедших изменений Годао 204 получила статус дороги государственного значения.

Маршрут

См. также 
 Китайские национальные дороги
 Международная азиатская сеть

Примечания

Ссылки 

Дороги Китая